Venter ist der Familienname folgender Personen:

 AJ Venter (* 1973), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Andor M. Venter (* 1952), südafrikanische Botanikerin
 André Venter (* 1970), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Brendan Venter (* 1969), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Craig Venter (* 1946), US-amerikanischer Biochemiker
 Dora Venter (* 1976), ungarische Pornodarstellerin
 Eben Venter (* 1954), südafrikanischer Schriftsteller
 Fritz Venter (1924–2018), deutscher Agrarwissenschaftler

 Jacobus Venter (Jaco; * 1987), südafrikanischer Radrennfahrer
 Janco Venter (* 1994), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Orla Venter (* 1976), namibische Hochspringerin
 Robert Venter (1901–1977), deutscher Jurist, Volkswirt und Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Zahnärzte

Venter steht für:
 Venter (Anatomie), eine medizinische Bezeichnung für den Bauch von Lebewesen
 J. Craig Venter Institute
 Venter Tal, ein Quelltal des Ötztals

Siehe auch:
 Wenter
 Venters
 Wender
 Ventre